Винченцо Миллико (; родился 12 августа 2000, Турин) — итальянский футболист, нападающий клуба «Кальяри».

Клубная карьера 
Уроженец Торино, Миллико начал футбольную карьеру в местной команде «Атлетико Мирафьори». С 2008 по 2012 год выступал за футбольную академию «Ювентуса». В возрасте 12 лет начал играть в академии клуба «Торино».В основном составе «быков» дебютировал 23 февраля 2019 года в матче итальянской Серии A против «Аталанты», выйдя на замену Даниеле Базелли. 1 августа 2019 года забил свой первый гол за клуб в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Дебрецена».

4 января 2021 года на правах аренды до лета перешёл в клуб «Фрозиноне».

31 августа 2021 года был отдан в аренду в клуб «Козенца».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Италии до 16, до 17 и до 19 лет.

Клубная статистика

Достижения

«Торино» 
 Обладатель Молодёжного Кубка Италии: 2017/18
 Обладатель Молодёжного Суперкубка Италии: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Торино» 
 Профиль футболиста на сайте итальянской Серии A 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Кальяри»